Det finns flera personer med namnet Jonas Larsson:
 Jonas Larsson (konstnär) (1916–1996), svensk maratonlöpare och målare
 Jonas Larsson (militär) (född 1969), svensk militär
 Jonas Larsson (skådespelare) (född 1973), svensk skådespelare och regissör
 Jonas Larsson Elfvenberg (omkring 1694–1744), svensk bildhuggare
 Jonas Larsson Landberg (1862–1942), svensk instrumentmakare och orgelbyggare
 Jonas Larsson Odhelius (1712–1794), svensk politiker 
 Jonas Larsson i Nordmarkshyttan (1830–1894), svensk bergsbruksidkare och riksdagspolitiker